Walker steht für:

 Tuchwalker, Beruf in der Textiltechnik
 Walker (Käfer), eine Blatthornkäferart
 Walker Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Walker Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Elektronutzfahrzeugen
 Walker, ehemalige britische Marke von Elektronutzfahrzeugen der Walker Brothers (Wigan) 
 Walker & Hutton, britischer Automobilhersteller
 Martin & Walker, britischer Automobilhersteller
 HMS Walker, britisches Kriegsschiff
 ein Ausübender der Sportart Walking
 Walker (Mondkrater)

Walker heißen:

Personen:
 Walker (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Dr. Walker, Pseudonym von Ingmar Koch, deutscher Musiker und Labelbetreiber

Sowie:
 Walker (1987), US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Walker, Texas Ranger, US-amerikanische Fernsehserie (1993–2001)
 Walker, Texas Ranger: Feuertaufe, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2005
 Walker (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2021
 Walker Brothers

Walker ist der Name  folgender geographischer Objekte:

 Walker County – mehrere Verwaltungseinheiten

 Walker (Newcastle), Ort im Vereinigten Königreich
 Walker (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Delaware), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker Settlement, Ort in Maine, Vereinigte Staaten
 Walker (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (South Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walker (Wisconsin), Ort im Wood County, Vereinigte Staaten

Gebirge, Berge und Landformen:
 Walker Mountains, Gebirge auf der Thurston-Insel vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Walker Ridge, Gebirgskamm in den Victory Mountains, Viktorialand, Antarktika
 Mount Walker (ca. 2350 m), Berg auf dem Forbidden Plateau, Grahamland, Antarktika
 Walker Peak (1495 m), Berg in den Pensacola Mountains, Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Walkerpfeiler, Teil der Nordwand der Grandes Jorasses, Alpen
 Walker-Nunatak, Nunatak in den Framnes Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Walker Rocks, Felsformation im Viktorialand, Antarktika
 Walker Spur, Felssporn in den Thiel Mountains, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kap Walker, Kap der Thurston-Insel vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Walker Point, Landspitze von Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Walker Cirque, Bergkessel in den Cook Mountains, Ross Dependency, Antarktika
 Walker Bay (Südafrika), Bucht in Südafrika
 Walker Bay (Livingston-Insel), Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Walker Valley, Tal in den Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika

sowie:
 Lac Walker, See in der Provinz Québec, Kanada 
 Walker Lake, Salzsee in Nevada, Vereinigte Staaten
 Walker Lake (Kobuk River),  See in Alaska, Vereinigte Staaten
 Walker Run – mehrere Gewässer
 Walker-Gletscher, Gletscher in der Willet Range, Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Walken – Wortherkunft
 Walcker
 Algorithmus von Walker
 Walker-Zirkulation, eine zum Äquator parallele Luftzirkulation